Цей список включає в себе перелік літаків призначених лише для бою повітря-повітря, та не включає літаки які мають інші здібності, навіть наближені до бою повітря-повітря.

Джерела 
 
 
 
 
 

Винищувачі
Списки літаків